Solidaridad Obrera (syndicat historique), syndicat catalan créé en 1907 et considéré comme le noyau catalan de ce qui deviendra quelques années plus tard la CNT
 Solidaridad Obrera (journal), journal anarcho-syndicaliste espagnol
 Solidaridad Obrera (syndicat), syndicat espagnol né d'une scission avec la CGT espagnole